Game Boy - um videogame portátil da Nintendo
 Gigabyte
 Gigabit
 Grã-Bretanha
 Guanabara - antigo estado brasileiro, cuja sigla era GB

Desambiguações de siglas